Motocyklowe Grand Prix Malezji 2012 – szesnasta eliminacja Motocyklowych Mistrzostw Świata, rozegrana 21 października 2012 roku na torze Sepang International Circuit.

Wyniki MotoGP

Wyniki Moto2

Wyniki Moto3

Bibliografia 
 Oficjalna strona Motocyklowych Mistrzostw Świata

Motocyklowe Mistrzostwa Świata 2012
2012 w Malezji